Dluhomil může znamenat:

 Dluhomil (1123) – český předák,
 Dluhomil (číšník) – český velmož